La saison 2020-2021 est la  édition du championnat d'Allemagne de football. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs d'Allemagne en une série de trente-quatre journées.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat ( directes en Ligue des champions, 1 place directe en Ligue Europa et 1 place en barrages de la Ligue Europa Conférence). Une autre place directe pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la DFB Pokal. Les 2 derniers du championnat sont relégués en deuxième division, le  dispute les barrages contre le  de la deuxième division.

Le Bayern Munich remporte son  titre, et le  consécutif, lors de la  journée.

La saison est marquée par Robert Lewandowski qui, avec 41 buts, bat le record de buts inscrits en une saison de Bundesliga, détenu depuis la saison 1971-1972 par Gerd Müller (40 buts).

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis de nombre de buts marqués, puis des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes et enfin du nombre de points de Fair-Play.

Domicile et extérieur

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard ainsi que ceux avancés sont donc comptabilisés lors de la journée suivant leur tenue.

Le Borussia Dortmund, lors de sa victoire en Coupe d'Allemagne, est déjà qualifié pour une Coupe d'Europe via le championnat allemand. La place en Ligue Europa réservée au vainqueur de la Coupe d'Allemagne est donc reversée au championnat allemand. La  place du championnat d'Allemagne est donc  depuis la  journée.

Un exposant vert à côté du classement indique le nombre de match en avance comptant une équipe, tandis qu'un exposant rouge indique le nombre de rencontres en retard.

Barrages 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

Matches

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au

Meilleurs passeurs 

Mise à jour au

Récompenses de la saison

Récompenses mensuelles

Parcours en Coupes d'Europe

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football
 Championnat d'Allemagne de football D2 2020-2021
 Coupe d'Allemagne de football 2020-2021
 Ligue des champions de l'UEFA 2020-2021
 Ligue Europa 2020-2021

Lien externe 
  Site officiel de la Bundesliga

2020-2021
Allemagne M1
Championnat M1
Football M1